

Єлізарово — присілок, Підосиновський район, Кіровська область
 Єлізарово — село, Ханти-Мансійський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область